Монастырь Сихэстрия — название ряда монастырей в Румынии, которое происходит от румынского слова sihăstria, что значит пустынь.

 Монастырь Сихэстрия
 Монастырь Сихэстрия-Вороней
 Монастырь Сихэстрия-Путней
 Монастырь Сихэстрия-Рарэулуй
 Монастырь Сихэстрия-Таркэулуй